Кастрю́ля (от  через ) — посуда для приготовления еды на кухонной плите. Имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками. Закрывается крышкой. Кастрюли появились в XVII веке во Франции и первоначально делались из меди. В России начали использоваться с 1720 года на флоте.

Виды 
 По материалам изготовления
Алюминиевые — отличаются небольшим весом и хорошей теплопроводностью. В них нельзя хранить кислую пищу, так как при длительном воздействии кислот алюминиевая посуда разрушается.

Из нержавеющей стали — отличаются механической и химической стойкостью, поэтому используются на предприятиях общепита.

Металлические кастрюли с покрытием:
 Эмалированные — из чёрного металла с покрытием стекловидной эмалью для защиты от ржавчины.
 С антипригарным покрытием (тефлоновым или керамическим).

Керамические и стеклянные жаростойкие — лучше всего подходят для использования в духовке или микроволновой печи.

 Специальные
 Скороварка — для готовки пищи при повышенном давлении.
 Кашеварка — двойная кастрюля для приготовления каш на водяной бане.
 Пароварка — кастрюля со вкладышем-корзиной для готовки на пару.

Дальнейшее своё развитие кастрюля получила в виде электроприборов — медленноварки, рисоварки и мультиварки.

Примечания

Литература 
 
 

Посуда
Туристическая посуда